Волнистый калао, или волнистая птица-носорог (), — вид птиц из семейства птиц-носорогов (Bucerotidae).

Волнистый калао обитает в тропических лесах северо-восточной Индии и Бутана, на материковой части юго-восточной Азии и на Больших Зондских островах, в частности на Борнео и Сулавеси. Общая длина птицы вместе с хвостом 75—85 см. Самцы весят от 1,680 до 3,650 кг, самки — от 1,360 до 2,685 кг. Волнистая птица-носорог обладает мощным клювом, окраска её перьев на туловище — чёрная, перья хвоста — белые. Кожа на зобу жёлтая и не покрыта оперением. При появлении соперника или противника она у волнистого калао угрожающе надувается.

Галерея

Примечания 

Rhyticeros
Птицы Азии
Животные, описанные в 1812 году